Inna bajka – album Michała Bajora
 Inna bajka – tom poetycki Rafała Wojaczka